

Accezioni comuni
Uffa – Tipico intercalare in uso nella lingua italiana, prevalentemente parlata, per esprimere rammarico, delusione, scoramento o noia.

Personaggi
Uffa – Personaggio immaginario appartenente alla serie di Winnie the Pooh.

Altro 
 Uffa –  singolo di Galeffi del 2018